Col termine vita preistorica, termine di uso comune, similmente ad animali preistorici, entrambi non tecnici, possono intendersi:
 Forme di vita contemporanee al periodo preistorico dell'uomo, quindi dalle origini all'invenzione dalla scrittura, periodo da cui si fa incominciare la storia.
 Argomenti connessi all'evoluzione della vita nel suo complesso, a cominciare dalle origini del nostro pianeta
 Forme di vita estinte, in generale ed argomenti ad esse correlati
 Argomenti connessi all'evoluzione umana, ed alla vita nelle relative epoche.